Monika (voornaam), Duitse meisjesnaam
 Monika (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam